Brian Keenan (1951-), journaliste nord-irlandais, otage pendant 4 ans au Liban ;
 Brian Keenan (1940?-2008), membre de l'IRA provisoire ;
 Keeva Keenan (1997-), footballeuse irlandaise ;
 Maynard James Keenan (1964-), né James Herbert Keenan, musicien américain, chanteur des groupes de rock/metal américains Tool (depuis 1990) et A Perfect Circle (depuis 1999) ;
 Michael Keenan (1949-), entraîneur-chef des Flames de Calgary dans la ligue nationale de hockey sur glace ;
 Paddy Keenan (1950-), joueur de Uilleann pipes irlandais ;
 Pepper Keenan (1967-), guitariste et chanteur du groupe de heavy metal Corrosion of Conformity ;
 Sean Keenan (1993-), acteur australien ;
 Tracy Keenan Wynn (1945-), scénariste, producteur, réalisateur et acteur américain.